

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Olk“ beginnt.

Olk 



 Olk, Claudia (* 1969), deutsche Komparatistin und Anglistin
 Olk, Werner (* 1938), deutscher Fußballspieler und -trainer

Olka 
 Olkan, Hakan (* 1992), türkischer Fußballspieler

Olki 
 Olkinuora, Eino (1915–1941), finnischer Skilangläufer

Olko 
 Olko, Justyna (* 1976), polnische Ethnologin
 Olkowski, Paweł (* 1990), polnischer Fußballspieler

Olku 
 Olkus, Philipp (1891–1982), deutscher Architekt BDA